Siméon Denis Poisson uczony francuski
 Poisson miejscowość we Francji, departament Saône-et-Loire
 Poissons miejscowość we Francji, departament Haute-Marne, kanton Poissons
 Poisson-Blanc Lac jezioro w Kanadzie (46° szer. płn.)